Ludwigstor steht für:

 Ludwigstor (Nürnberg) in der Altstadt von Nürnberg, Bayern
 Ludwigstor (Türkheim) in Türkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern